Антропология — авторская музыкальная телепрограмма Дмитрия Диброва, выходившая ночью в прямом эфире в режиме интерактивной связи. В гости к Дмитрию Диброву приходили известные деятели культуры, политики, науки, и с ними велась беседа. Во время эфира можно было задать гостю вопрос путём звонка в студию или сообщения по пейджеру. Телезрителям программа больше всего запомнилась тем, что в ней выступали, в основном, рок-исполнители, как известные, так и малоизвестные.

История 
Первоначально Дмитрий Дибров собирался запускать свой авторский проект в виде цикла специальных репортажей. Один из них был показан в программе «Взгляд» 23 мая 1997 года, однако дальше этого дело не пошло. Далее Дибров предложил свою идею телекомпании REN-TV, к тому моменту уже функционировавшей в качестве телеканала, но задумка не была принята из-за дорогой стоимости «пилотного» выпуска и несоответствия тогдашней концепции телеканала (по мнению Ирены Лесневской). Затем он встретился в телецентре «Останкино» с генеральным директором коммерческого канала «Телеэкспо» Кириллом Лыско, с которым обсудил возможности сотрудничества. Лыско поначалу со скепсисом относился к задумке Диброва ввиду отсутствия на своём канале подходящей студии, но в ответ автор программы заявил ему, что готов работать в любых условиях, в том числе и в маленьком студийном помещении.

В итоге «Антропология» вышла в эфир в виде интерактивного ток-шоу на «Телеэкспо» (занимавшем часть ночного и утреннего времени в Москве на 33 ТВК) 2 сентября 1997 года, до перехода эфирного времени «Телеэкспо» к телеканалу Бориса Зосимова BIZ-TV, впоследствии «MTV Россия». Параллельно шла трансляция в стереозвучании на радиостанции «Серебряный дождь».

Название «Антропология», означающее науку о биологической природе человека, по словам Диброва, было выбрано в соответствии с картинкой чёрно-белого цвета (на НТВ — цвета сепия, реже — фиолетового цвета) и белым фоном студии, «потому что лаконизм белого фона и чёрно-белой картинки делает выпуклой мысль, которая звучит с экрана».

В апреле 1998 года ушедшего с «Телеэкспо» Диброва приглашает к сотрудничеству главный продюсер телеканала НТВ Леонид Парфёнов, предложив ему продолжить делать «Антропологию» на этом телеканале. Но на тот момент у телеканала не было возможности продлить ночное вещание на несколько часов вперёд, поэтому на первое время Парфёнов предложил Диброву поработать в дневной программе-интервью «Старый телевизор». Когда у НТВ после некоторых трудностей появилась возможность расширить ночной эфир, к изначальной идее вернулся новый главный продюсер телеканала Александр Левин. 31 мая 1999 года программа снова вышла в эфир на НТВ при участии Льва Новожёнова. С того момента программа выходила ночью с понедельника по четверг (иногда также в пятницу или субботу) и просуществовала до 12 апреля 2001 года. В 1999—2001 годах также существовал интернет-сайт программы, располагавшийся по адресу dibrov.ntv.ru. В некоторых выпусках с июня 2000 года была задействована видеостена, на которой отображался интернет-чат (впервые на российском телевидении).

В студии программы находились сиденья, сделанные специально для передачи архитектором Игорем Пищукевичем. С 1999 по 2001 год программа снималась в 11-й студии Останкино, откуда также выходили в эфир все известные телепередачи НТВ тех лет.

Именно в программе «Антропология» состоялось последнее публичное появление журналиста Артёма Боровика — в ночь с 7 на 8 марта 2000 года, всего за 2 дня до его трагической гибели. Спустя несколько дней после трагической гибели журналиста выпуск был повторён в эфире телеканала, но уже с записанным вступительным словом от Диброва в студии передачи.

Один из последних выпусков на НТВ (в ночь с 6 на 7 апреля 2001) был внеплановым (прошёл без предварительного упоминания в печатных программах) и был посвящён ситуации вокруг телеканала. В этом выпуске Леонид Парфёнов демонстративно объявил о своём уходе с НТВ. Помимо Парфёнова, в студию к Диброву были также приглашены Константин Точилин, Алим Юсупов, Елизавета Листова, Ашот Насибов, Виктор Шендерович и Оксана Пушкина. В ходе конфликта Парфёнов занял позицию власти, а коллеги в прямом эфире «Антропологии» назвали его «предателем». Вскоре, когда часть журналистов уходили с НТВ (14 апреля 2001), Парфёнов вернулся на НТВ.

После захвата НТВ генеральный директор ОРТ Константин Эрнст предложил Диброву и всему творческому коллективу «Антропологии» перейти на свой телеканал. Для сотрудников программы была специально создана Дирекция ночного вещания, в рамках которой с 1 ноября 2001 года начала выходить программа «Ночная смена», а через год на её месте появилась программа «Апология». Программа просуществовала до 2003 года, а сама дирекция — до 2004 года.

В 2005 году в эфир телеканала «Россия» вышла программа «ПроСВЕТ», по формату и атмосфере больше всего напоминающая «Антропологию». Но программа «Просвет» не оказалась такой популярной, как её предшественница, и просуществовала до 2006 года.

В 2019 году на YouTube-канале «25 лет НТВ» были выложены лучшие выпуски передачи.

2 января 2023 года программа возобновляется в формате рубрики ночного канала «Подкаст. Лаб» на «Первом канале».

Отзывы 
Комментарий о Дмитрии Диброве и программе «Антропология» на сайте газеты «Re: акция»:
Дмитрий Дибров — легенда нашего телевидения. Это он первый стал работать с пейджером в эфире, это он первый вывел в эфир телефонные звонки (причём без редакторской цензуры), это ему первому удалось беседовать с гостями в студии так, как будто разговор начался задолго до эфира и продолжится после. «Антропология» Дмитрия Диброва стала образцом ток-шоу с конца 90-х.

Известный автор-исполнитель Александр Новиков отмечал:
С Дибровым говорить всегда приятно. Даже если ни о чём — все равно получается интересно…Сам автор программы так характеризовал свою работу на НТВ, в частности в программе «Антропология»:Мне нравится работать на самом изысканном канале совка — НТВ. На частном телевидении вообще трудиться комфортнее, чем на государственном. Тут все более предсказуемо, в поступках прослеживается определённая логика. Если я правильно понимаю, «Антропология» рассматривается руководством НТВ не как источник заработка, а как некое репутационное завоевание. Поэтому и мои стабильные два процента рейтинга рассматриваются через призму того, сколько зрителей я привёл на канал. Ведь ясно, что основную аудиторию НТВ завоевывает с помощью информационных, аналитических программ. Главное, что волнует социологическую службу НТВ, — не рейтинг «Антропологии», а кредит доверия программе…

Список программ

Примечания

Ссылки 
 Список выпусков в каталоге Управления лицензионными правами НТВ
 https://web.archive.org/web/20011130000000*/http://dibrov.ntv.ru/

Музыкальные телепередачи
Ток-шоу
Телепередачи Телеэкспо
Телепередачи НТВ
Телепередачи, запущенные в 1997 году
Телепередачи, закрытые в 2001 году
Дмитрий Дибров
Телепередачи России